Iterativa (von lateinisch iterare wiederholen; auch iterative Verben oder Frequentiva genannt) sind Verben, die eine wiederholte Handlung bezeichnen.

Beispiele:
clamitare (lateinisch) oft rufen (von clamare rufen)
dictitare (lateinisch) oft sagen (von dicere sagen)
chadzać (polnisch) oft gehen/zu gehen pflegen (von chodzić gehen)

Verben können auch Nebenbedeutungen, wie Kleinheit oder Wenigkeit, einnehmen. Beispiele:
 sticheln oft ein wenig stechen
 streicheln oft ein wenig streichen

Wortart